Il singolare del torneo di tennis Faber Grand Prix 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Natalija Medvedjeva che ha battuto in finale Conchita Martínez 6–7, 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Conchita Martínez (finale)
 Anke Huber (secondo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)

 Helena Suková (primo turno)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Julie Halard (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Faber Grand Prix 1993